What's My Name? kan henvise til:

 What's My Name? (Rihanna-sang)
 What's My Name? (Snoop Doggy Dogg-sang)
 What's My Name? (DMX-sang)
 What's My Name? (Miyavi-album), 2010

Se også 
 What's My Name (Ringo Starr-album), 2019